Castle Rock kan syfta på: 

 Castle Rock Entertainment – ett amerikanskt filmproduktionsbolag
 Castle Rock (Stephen King) – en uppdiktad stad någonstans i Maine i Stephen Kings romaner

Geografi

Antarktis 

 Castle Rock (kulle i Antarktis, lat -62,79, long -61,58), 
 Castle Rock (ö i Antarktis, lat -77,80, long 166,77),

Australien 

 Castle Rock (bergstopp), Western Australia, Plantagenet Shire,

Kanada 

 Castle Rock, British Columbia, vulkan,

USA 

 Castle Rock, Colorado, countyhuvudort, Douglas County, 
 Castle Rock, Washington, ort, Cowlitz County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar